Frankfurts universitet kan syfta på flera olika tyska universitet:

Frankfurt am Main 
 Johann Wolfgang Goethe-Universität – ett  universitet i Frankfurt am Main, grundat 1912 och öppnat 1914

Frankfurt an der Oder 
 Alma Mater Viadrina – Brandenburgs första universitet, som mellan 1506 och 1811 låg i staden Frankfurt an der Oder  
 Europa-Universität Viadrina – grundat 1991 i Frankfurt an der Oder.